The Master Hand – film del 1914 diretto da Arthur Ellery
 The Master Hand – film del 1915 diretto da Harley Knoles